Аренсібія () — прізвище іспанського походження. 

Відомі носії:
 Вальтер Аренсібія — кубинський шахіст
 Йорданіс Аренсібія — кубинський дзюдоїст